Everson kan verwijzen naar 

Plaatsen in de Verenigde Staten
Everson (Pennsylvania)
Everson (Washington)

Personen
Everson Pereira da Silva (1975), Braziliaans voetballer
William Everson (1912-1994), Amerikaans poëet